Карл IX (Carl, Karl, Charles, Karel, Carlo, Carlos, Károly) може да се отнася за:

 Шарл IX (Франция) (1550–1574), крал на Франция
 Карл IX (Швеция) (1550–1611), крал на Швеция